Bagge  är ett släktnamn. Namnet Bagge kan syfta norskt påbrå eller släktanknytning, men också syfta på handjur av får, eller som ett tillnamn betydande klumpig eller tjock.

Den 31 december 2013 var 664 personer med efternamnet Bagge bosatta i Sverige.

Namnet Bagge har sedan medeltiden burits av flera orelaterade släkter, både adliga och ofrälse.  Ett urval av dessa redovisas artikeln om släkterna. Bagge har även använts som soldatnamn.

Personer med efternamnet Bagge
Algot Bagge (1875–1971), jurist
Anders Bagge (född 1968), kompositör, sångtextförfattare, musiker, musikproducent
Anna Bagge (aktiv 1912–1939), översättare
Axel Bagge (1894–1953), arkeolog
 Bengt Bagge, flera personer
Bengt Bagge (1594–1660), landshövding
Bengt Bagge (död 1577), ämbetsman och militär
Carl Fredrik Bagge af Söderby (1750–1828), militär och guvernör
Daniel Benjamin Bagge (1769–1836), rådman och riksdagsman
Elisabeth Bagge (1874–1957), konstnär
Eva Bagge (1871–1964), konstnär
Fredrik Bagge (1646–1713), präst
Fredrik Bagge (1676–1762), präst
Gustav Pontus Bagge (1839–1915), kartograf
Gösta Bagge (1882–1951), nationalekonom och politiker, ecklesiastikminister, högerman
Halsten Bagge (1500–1564), krigsöverste och hövitsman
Harry Bagge (1907–1997), diplomat
Inga Bagge (1916–1988), konstnär
Jakob Bagge (1502–1577), sjömilitär
 Johan Bagge (1707–1768), dansknorsk tulltjänsteman och medaljgravör
Johan Fredric Bagge (1744–1805), författare
Jonas Bagge (1800–1869), ingenjör
Jonas Samuel Bagge (1803–1870), fysiker och mekaniker
Julius Bagge (1844–1890), musikförläggare och kompositör
Kerstin Bagge (född 1935), sångerska och skådespelare
Laila Bagge (född 1972), låtskrivare, sångerska och manager
Lasse Bagge (1935–2000), musikarrangör och pianist
Lorenz Peter Bagge (1775–1840), författare
Martin Bagge (född 1958), sångare, musiker, kompositör, arrangör
Martin Bagge (1790–1856), grosshandlare och riksdagsman
Nils Tyrgilsson Bagge (1400-talet), häradshövding
 Olof Daniel Bagge (1802–1869), lärare
Peder Bagge (död efter 1599), häradshövding och sjöofficer
Per Bagge (1866–1936), fotograf
 Peter Bagge, flera personer
Peter Bagge (1710–1779), köpman i Göteborg
Peter Bagge (1743–1819), köpman i Göteborg
Peter Bagge (filolog) (1850–1926), skolman
Povl Bagge (1902–1991), dansk historiker
Ragnvald Bagge (1903–1991), diplomat och jurist
Robert Bagge (född 1982), längdhoppare
Samuel Bagge (1774–1814), ingenjör
Selmar Bagge (1823–1896), tysk musikskriftställare
Stefan Bagge, låtskrivare, producent
Sven-Olof Bagge (1933–2003), musiker, låtskrivare, producent, Anders Bagges pappa
Ulf Bagge (född 1949), trubadur
Widar Bagge (1886–1970), diplomat

Källor

Svenska efternamn